Le centre culturel Una Volta est une association culturelle de Corse, fondée en 1977 par Dominique Mattei.

D'abord MJC, elle acquiert le statut de centre culturel en 1996. Le centre culturel Una Volta est l'organisateur des rencontres annuelles BD à Bastia. Le centre organise des ateliers de pratique artistique, programme du théâtre pour le jeune public, met en place des expositions d'art contemporain ou de photographies et propose des ateliers d'écriture en milieu scolaire. Il est soutenu par la ville de Bastia et la Collectivité territoriale de Corse.

BD à Bastia 

BD à Bastia, sous-titré Rencontres de la bande dessinée et de l’illustration, est un festival de bande dessinée et d'illustration qui se déroule au printemps à Bastia depuis 1994. Surtout consacré à la bande dessinée d'auteur, ce festival présente la particularité de ne pas proposer de séances de dédicaces.

Ateliers 
Depuis sa création, le centre culturel dispense des cours artistiques allant de la musique au dessin en passant par le théâtre. Le centre culturel propose un certain nombre d'ateliers réguliers et stages ponctuels disponibles à partir de l'âge de quatre ans.

Théâtre jeune public 
Le centre culturel programme des pièces de théâtre à destination du jeune public au Théâtre municipal de Bastia tout au long de l'année.

Divers 
Dans sa bande dessinée Les Ignorants, Étienne Davodeau évoque le festival de BD à Bastia.

Références

Liens externes 
 Site officiel d'Una Volta

Culture en Corse